Moraleja hace referencia a varios artículos:

Literatura
 Moralejas propias de las fábulas, cuentos o narraciones.

Lugares en España
 La Moraleja, urbanización en el municipio de Alcobendas, provincia de Madrid;

Localidades
 Moraleja (Cáceres), comunidad autónoma de Extremadura;
 Moraleja de Coca, provincia de Segovia;
 Moraleja de Cuéllar, provincia de Segovia;
 Moraleja de Enmedio, provincia de Madrid;
 Moraleja de Huebra, provincia de Salamanca;
 Moraleja de Matacabras, provincia de Ávila;
 Moraleja de Sayago, provincia de Zamora;
 Moraleja del Vino, provincia de Zamora;